People – album amerykańskiej piosenkarki Barbary Streisand, wydany w 1964 roku. Płyta dotarła do pierwszego miejsca na liście sprzedaży w USA i zdobyła w tym kraju status platynowej.

Fotografia na okładce została wykonana w czerwcu 1963 nad jeziorem Michigan. W 2002 roku wydana została zremasterowana edycja krążka, zawierająca całą oryginalną szatę graficzną oraz bonusowy utwór "I Am Woman".

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy Barbry Streisand
Albumy muzyczne wydane w roku 1964